Cochliarium är ett släkte av tvåvingar. Cochliarium ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kolvflugor
Cochliarium